WSY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Airlie Beach (Queensland) (Australia)